Квалификация (отборочный турнир) 16-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин прошла в период с 13 января по 28 августа 2005 года с участием 94 национальных сборных команд. Было разыграно 22 путёвки в финальный турнир мирового первенства (9 — от Европы, 5 — от Азии, 4 — от Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, 2 — от Южной Америки, 2 — от Африки). От квалификации освобождены команды Японии (страна-организатор) и Бразилия (победитель предыдущего чемпионата мира).

Европа 
Команды-участницы: Австрия, Азербайджан, Албания, Англия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Северная Ирландия, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Шотландия, Эстония.

Первый групповой раунд

Группа А 
13—15.01.2005. Шеффилд (Великобритания) 

 13 января: Англия — Северная Ирландия 3:0 (25:13, 25:16, 25:10).
 14 января: Шотландия — Северная Ирландия 3:0 (25:14, 25:17, 25:13).
 15 января: Англия — Шотландия 3:0 (25:16, 25:22, 25:18).

Группа В 
13—15.05.2005. Тисауйварош (Венгрия) 

 13 мая: Словения — Молдавия 3:0 (25:23, 25:23, 25:21); Венгрия — Азербайджан 3:0 (27:25, 25:18, 25:15).
 14 мая: Словения — Азербайджан 3:1 (25:16, 25:17, 22:25, 25:20); Венгрия — Молдавия 3:0 (25:17, 25:18, 25:15).
 15 мая: Азербайджан — Молдавия 3:1 (25:19, 25:18, 26:28, 25:16); Словения — Венгрия 3:1 (25:20, 18:25, 27:25, 25:21).

Группа С 
6—8.05.2005. Тулча (Румыния) 

 6 мая: Белоруссия — Бельгия 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 26:24); Румыния — Норвегия 3:0 (25:21, 25:14, 25:19).
 7 мая: Белоруссия — Норвегия 3:0 (25:15, 25:19, 25:23); Румыния — Бельгия 3:2 (26:24, 28:26, 24:26, 24:26, 15:11).
 8 мая: Бельгия — Норвегия 3:0 (25:19, 27:25, 25:16); Румыния — Белоруссия 3:0 (26:24, 25:16, 25:23).

Группа D 
29.04—1.05.2005. Таллин (Эстония) 

 29 апреля: Эстония — Албания 3:0 (25:21, 25:7, 25:12); Израиль — Босния и Герцеговина 3:0 (25:16, 25:23, 25:18).
 30 апреля: Эстония — Израиль 3:0 (25:13, 25:23, 25:15); Албания — Босния и Герцеговина 3:1 (25:23, 25:21, 18:25, 25:22).
 1 мая: Албания — Израиль 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 28:26); Эстония — Босния и Герцеговина 3:0 (25:18, 26:24, 25:17).

Итоги 
Победители групп (Англия, Словения, Румыния, Эстония) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 12 команд.

Второй групповой раунд

Группа Е 
13—15.05.2005. Варна (Болгария) 

 13 мая: Болгария — Турция 3:0 (25:21, 25:21, 25:18); Румыния — Словакия 3:1 (13:25, 25:22, 27:25, 25:17).
 14 мая: Болгария — Словакия 3:0 (25:22, 25:11, 22:25, 25:21); Турция — Румыния 3:0 (25:23, 25:21, 25:21).
 15 мая: Болгария — Румыния 3:0 (25:14, 25:22, 25:22); Турция — Словакия 3:1 (20:25, 25:23, 25:21, 25:23).

Группа F 
27—29.05.2005. Опава (Чехия) 

 27 мая: Чехия — Англия 3:0 (25:20, 25:17, 25:18); Украина — Дания 3:1 (25:14, 21:25, 26:24, 25:22).
 28 мая: Чехия — Дания 3:0 (25:20, 25:15, 25:20); Украина — Англия 3:0 (25:19, 25:20, 25:12).
 29 мая: Дания — Англия 3:0 (25:23, 25:16, 25:23); Украина — Чехия 3:1 (19:25, 25:22, 25:19, 25:23).

Группа G 
20—22.05.2005. Вила-ду-Конде (Португалия) 

 20 мая: Эстония — Латвия 3:0 (32:30, 25:23, 25:16); Португалия — Австрия 3:0 (25:22, 26:24, 25:17).
 21 мая: Португалия — Эстония 3:1 (25:22, 17:25, 25:23, 25:22); Латвия — Австрия 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:19).
 22 мая: Эстония — Австрия 3:0 (25:22, 25:14, 25:17); Португалия — Латвия 3:1 (25:23, 29:31, 25:23, 25:22).

Группа H 
27—29.05.2005. Тампере (Финляндия) 

 27 мая: Финляндия — Словения 3:0 (25:21, 25:20, 25:21); Германия — Хорватия 3:1 (25:20, 27:25, 23:25, 25:17).
 28 мая: Германия — Словения 3:1 (25:22, 25:15, 20:25, 29:27); Финляндия — Хорватия 3:2 (23:25, 25:17, 25:23, 23:25, 15:8).
 29 мая: Словения — Хорватия 3:0 (25:19, 25:21, 28:26); Финляндия — Германия 3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:21).

Итоги 
По две лучшие команды из групп (Болгария, Турция, Украина, Чехия, Португалия, Эстония, Финляндия, Германия) вышли в третий групповой раунд, где к ним присоединились ещё 8 команд.

Третий групповой раунд

Группа I 
29—31.07.2005. Неаполь (Италия) 

 29 июля: Германия — Украина 3:2 (34:32, 20:25, 25:17, 27:29, 15:11); Италия — Испания 3:0 (25:18, 25:19, 25:22).
 30 июля: Германия — Испания 3:0 (25:20, 25:14, 28:26); Италия — Украина 3:0 (25:13, 26:24, 25:14).
 31 июля: Украина — Испания 3:2 (23:25, 25:21, 21:25, 25:17, 15:10); Германия — Италия 3:2 (25:18, 18:25, 22:25, 25:18, 18:16).

Группа J 
18—20.07.2005. Лариса (Греция) 

 18 июля: Сербия и Черногория — Турция 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21); Греция — Португалия 3:2 (23:25, 25:18, 24:26, 25:21, 15:12).
 19 июля: Сербия и Черногория — Португалия 3:0 (30:28, 25:15, 25:20); Греция — Турция 3:0 (25:22, 25:23, 29:27).
 20 июля: Португалия — Турция 3:0 (25:16, 25:19, 25:17); Греция — Сербия и Черногория 3:0 (25:21, 32:30, 25:20).

Группа K 
28—30.07.2005. Ле-Канне (Франция) 

 28 июля: Чехия — Нидерланды 3:0 (25:18, 25:20, 25:18); Франция — Финляндия 3:0 (25:15, 25:19, 25:14).
 29 июля: Нидерланды — Финляндия 3:0 (25:18, 27:25, 25:22); Франция — Чехия 3:1 (19:25, 25:20, 25:18, 25:14).
 30 июля: Чехия — Финляндия 3:0 (25:23, 25:21, 25:20); Франция — Нидерланды 3:1 (28:30, 25:21, 25:18, 25:15).

Группа L 
15—17.07.2005. Жешув (Польша) 

 15 июля: Польша — Эстония 3:1 (23:25, 25:16, 25:18, 25:20); Россия — Болгария 3:0 (39:37, 26:24, 25:23).
 16 июля: Польша — Болгария 3:1 (25:16, 17:25, 25:22, 25:17); Россия — Эстония 3:0 (25:18, 25:11, 25:23).
 17 июля: Болгария — Эстония 3:0 (25:23, 25:19, 25:21); Россия — Польша 3:2 (25:21, 25:16, 23:25, 20:25, 15:12).

Итоги 
По итогам третьего группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили по две лучшие команды из групп — Германия, Италия, Греция, Сербия и Черногория, Франция, Чехия, Россия, Польша. 

Украина, Португалия, Нидерланды и Болгария, занявшие в группах третьи места, разыграли одну вакантную путёвку в раунде плей-офф.

Плей-офф

Группа М 
19—21.08.2005. Варна (Болгария) 

 19 августа: Португалия — Украина 3:1 (25:23, 27:29, 25:14, 25:22); Болгария — Нидерланды 3:2 (15:25, 25:18, 23:25, 26:24, 15:13).
 20 августа: Болгария — Украина 3:1 (25:20, 24:26, 25:17, 25:21); Польша — Нидерланды 3:1 (25:18, 26:24, 21:25, 25:20).
 21 августа: Нидерланды — Украина 3:1 (25:18, 25:21, 24:26, 25:20); Болгария — Португалия 3:0 (25:22, 25:21, 25:19).

Итоги 
По итогам плей-офф последнюю путёвку от Европы на чемпионат мира выиграла Болгария.

Азия 
Команды-участницы: Австралия, Афганистан, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Макао, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Таиланд, Тайвань, Тонга, Узбекистан, Филиппины, Южная Корея.

Первый групповой раунд

Группа А 
28.05—2.06.2005. Дубай (ОАЭ) 

 28 мая: Катар — Мальдивы 3:0 (25:17, 25:16, 25:17); ОАЭ — Иордания 3:1 (25:16, 17:25, 30:28, 25:21).
 29 мая: Катар — Оман 3:0 (25:15, 28:26, 25:19); Иордания — Мальдивы 3:0 (25:18, 25:14, 25:20).
 30 мая: ОАЭ — Оман 3:2 (23:25, 25:19, 25:23, 20:25, 15:11); Катар — Иордания 3:2 (25:23, 25:27, 25:17, 19:25, 15:11).
 1 июня: Иордания — Оман 3:0 (27:25, 25:19, 25:19); ОАЭ — Мальдивы 3:0 (25:15, 25:19, 25:18).
 2 июня: Оман — Мальдивы 3:1 (21:25, 27:25, 25:22, 25:22); Катар — ОАЭ 3:2 (20:25, 25:22, 20:25, 25:18, 15:11).

Группа В 
20—22.05.2005. Ратбури (Таиланд) 

 20 мая: Таиланд — Узбекистан 3:0 (25:21, 25:23, 25:19).
 21 мая: Таиланд — Афганистан 3:0 (25:13, 25:19, 25:15).
 22 мая: Узбекистан — Афганистан 3:0 (25:19, 25:13, 25:18).

Группа С 
2—6.03.2005. Себу (Филиппины) 

 2 марта: Филиппины — Макао 3:0 (25:13, 25:17, 25:19); Индонезия — Тонга 3:0 (25:15, 25:19, 25:14).
 3 марта: Макао — Тонга 3:0 (29:27, 25:20, 25:21); Тайвань — Филиппины 3:0 (25:21, 25:14, 25:20).
 4 марта: Тайвань — Тонга 3:0 (25:15, 25:18, 25:15); Индонезия — Макао 3:0 (25:17, 25:19, 25:11).
 5 марта: Тайвань — Макао 3:0 (25:17, 25:10, 25:17); Индонезия — Филиппины 3:0 (25:15, 25:20, 25:20).
 6 марта: Тайвань — Индонезия 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 26:24); Филиппины — Тонга 3:2 (25:27, 25:20, 23:25, 25:21, 15:12).

Итоги 
По две лучшие команды из групп (Катар, ОАЭ, Таиланд, Узбекистан, Тайвань, Индонезия) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Второй групповой раунд

Группа D 
17—19.06.2005. Алма-Ата (Казахстан) 

 17 июня: Южная Корея — Тайвань 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:22); Казахстан — ОАЭ 3:0 (25:20, 25:15, 25:17).
 18 июня: Южная Корея — ОАЭ 3:0 (25:13, 25:16, 25:18); Казахстан — Тайвань 3:0 (25:20, 25:11, 25:19).
 19 июня: Тайвань — ОАЭ 3:0 (25:18, 25:23, 25:19); Казахстан — Южная Корея 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 34:32).

Группа Е 
24—26.06.2005. Ченнай (Индия) 

 17 июня: Китай — Таиланд 3:0 (25:19, 25:15, 25:21); Индия — Индонезия 3:2 (24:26, 25:20, 25:23, 21:25, 15:13).
 18 июня: Китай — Индонезия 3:0 (25:16, 25:14, 25:17); Индия — Таиланд 3:0 (28:26, 25:21, 25:18).
 19 июня: Индонезия — Таиланд 3:0 (25:18, 25:21, 25:12); Китай — Индия 3:0 (25:23, 25:21, 25:21).

Группа F 
22—24.06.2005. Тегеран (Иран) 

 22 июня: Катар — Узбекистан 3:0 (26:24, 25:15, 25:19); Иран — Австралия 3:0 (25:19, 25:21, 25:19).
 23 июня: Австралия — Катар 3:0 (26:24, 25:21, 25:13); Иран — Узбекистан 3:0 (25:21, 25:16, 25:21).
 24 июня: Австралия — Узбекистан 3:0 (25:14, 25:15, 25:15); Иран — Катар 3:0 (25:16, 25:18, 25:19).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили победители групп — Казахстан, Китай, Иран. 

Южная Корея, Индия и Австралия, занявшие в группах вторые места, разыграли две вакантные путёвки в раунде плей-офф.

Плей-офф

Группа G 
1—3.07.2005. Ченнай (Индия) 

 1 июля: Южная Корея — Австралия 3:1 (25:22, 27:29, 25:16, 27:25).
 2 июля: Австралия — Индия 3:0 (25:18, 25:17, 25:17).
 3 июля: Южная Корея — Индия 3:2 (23:25, 25:18, 23:25, 25:19, 15:12).

Итоги 
По итогам плей-офф две последние путёвки от Азии на чемпионат мира выиграли Южная Корея и Австралия.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
Команды-участницы: Ангилья, Барбадос, Британские Виргинские острова, Гватемала, Гондурас, Доминика, Каймановы острова, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, США, Тринидад и Тобаго, Ямайка.

Первый групповой раунд

Группа А 
15—19.06.2005. Бриджтаун (Барбадос) 

 15 июня: Ямайка — Каймановы острова 3:0 (25:17, 25:14, 25:15); Барбадос — Британские Виргинские острова 3:0 (25:20, 25:22, 25:18).
 16 июня: Ямайка — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:20, 25:21, 25:19); Барбадос — Каймановы острова 3:0 (25:16, 25:19, 25:13).
 17 июня: Ямайка — Британские Виргинские острова 3:0 (25:12, 25:10, 25:22); Нидерландские Антильские острова — Каймановы острова 3:0 (25:13, 25:23, 25:15).
 18 июня: Нидерландские Антильские острова — Британские Виргинские острова 3:0 (25:22, 25:19, 25:11); Барбадос — Ямайка 3:0 (25:17, 25:19, 28:26).
 19 июня: Британские Виргинские острова — Каймановы острова 3:2 (25:11, 14:25, 25:21, 20:25, 15:11); Барбадос — Нидерландские Антильские острова 3:1 (25:16, 25:18, 20:25, 26:24).

Группа В 
25—29.05.2005. Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) 

 25 мая: Сент-Люсия — Доминика 3:1 (25:13, 23:25, 25:21, 25:16); Тринидад и Тобаго — Ангилья 3:0 (25:12, 25:15, 25:15).
 26 мая: Сент-Люсия — Ангилья 3:0 (25:21, 25:21, 25:15); Тринидад и Тобаго — Сент-Китс и Невис 3:0 (25:16, 25:13, 25:14).
 27 мая: Доминика — Ангилья 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 33:31); Сент-Люсия — Сент-Китс и Невис 3:0 (25:22, 25:15, 25:17).
 28 мая: Сент-Китс и Невис — Доминика 3:1 (25:21, 25:22, 23:25, 25:21); Тринидад и Тобаго — Сент-Люсия 3:1 (25:22, 23:25, 25:7, 25:21).
 29 мая: Сент-Китс и Невис — Ангилья 3:2 (23:25, 25:19, 25:17, 18:25, 15:13); Тринидад и Тобаго — Доминика 3:0 (25:16, 25:20, 25:15).

Группа С 
11—15.05.2005. Сан-Хосе (Коста-Рика) 

 20 мая: Гондурас — Никарагуа 3:0 (25:21, 25:23, 25:19); Коста-Рика — Гватемала 3:2 (25:18, 23:25, 25:16, 20:25, 15:13).
 21 мая: Гватемала — Гондурас 3:1 (25:16, 24:26, 25:20, 25:20); Коста-Рика — Никарагуа 3:0 (25:19, 25:19, 25:19).
 22 мая: Коста-Рика — Гондурас 3:0 (25:21, 25:21, 25:23); Гватемала — Никарагуа 3:0 (25:19, 25:22, 25:16).

Итоги 
Во второй групповой раунд вышли победители групп А и В (Барбадос, Тринидад и Тобаго) и две лучшие команды группы С (Коста-Рика, Гватемала), где к ним присоединились ещё 6 команд.

Второй групповой раунд

Группа D 
22—28.08.2005. Кагуас (Пуэрто-Рико)
 Предварительная стадия 

 22 августа: Мексика — Гватемала 3:0 (25:13, 25:14, 25:11); США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:20, 26:24, 25:22).
 23 августа: США — Гватемала 3:0 (25:10, 25:13, 25:10); Пуэрто-Рико — Барбадос 3:0 (25:17, 25:16, 25:16).
 24 августа: Мексика — Барбадос 3:0 (25:16, 25:14, 25:21); Пуэрто-Рико — Гватемала 3:0 (25:16, 25:14, 25:17).
 25 августа: США — Барбадос 3:0 (25:18, 25:13, 25:10); Пуэрто-Рико — Мексика 3:0 (25:16, 25:23, 26:24).
 26 августа: Гватемала — Барбадос 3:1 (25:20, 19:25, 25:22, 25:22); США — Мексика 3:0 (25:19, 25:20, 25:21).

 ПЛЕЙ-ОФФ
 27 августа Полуфинал. США — Гватемала 3:0 (25:14, 25:16, 25:9); Пуэрто-Рико — Мексика 3:0 (25:20, 26:24, 25:23).
 28 августа Матч за 3-е место. Мексика — Гватемала 3:0 (25:21, 25:17, 25:16).
 28 августа Финал. США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:22, 25:12, 25:21).

Группа Е 
17—21.08.2005. Гавана (Куба) 

 17 августа: Канада — Панама 3:0 (25:18, 25:11, 25:17); Куба — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).
 18 августа: Канада — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:18, 25:11, 25:13); Панама — Коста-Рика 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).
 19 августа: Панама — Тринидад и Тобаго 3:2 (25:19, 23:25, 25:16, 8:25, 16:14); Куба — Коста-Рика 3:0 (25:8, 25:18, 25:14).
 20 августа: Канада — Коста-Рика 3:0 (25:16, 25:15, 27:20); Куба — Панама 3:0 (25:15, 25:13, 25:22).
 21 августа: Куба — Канада 3:0 (25:23, 29:27, 25:19); Тринидад и Тобаго — Коста-Рика 3:2 (16:25, 29:27, 25:23, 15:25, 15:12).

Итоги 
По итогам второго группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили по две лучшие команды из групп — США, Пуэрто-Рико, Куба, Канада.

Южная Америка 
Команды-участницы: Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор.

Групповой раунд

Группа А 
6—8.05.2005. Мар-дель-Плата (Аргентина) 

 6 мая: Аргентина — Уругвай 3:0 (25:13, 25:13, 25:13).
 7 мая: Парагвай — Уругвай 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:19).
 8 мая: Аргентина — Парагвай 3:0 (25:7, 26:24, 25:21).

Группа В 
22—24.07.2005. Каракас (Венесуэла) 

 22 июля: Перу — Эквадор 3:2 (21:25, 25:16, 25:19, 23:25, 15:8); Венесуэла — Колумбия 3:1 (25:21, 23:25, 25:21, 25:23).
 23 июля: Колумбия — Эквадор 3:0 (25:15, 25:14, 25:18); Венесуэла — Перу 3:0 (25:16, 25:13, 25:15).
 24 июля: Венесуэла — Эквадор 3:0 (25:20, 25:19, 25:16); Колумбия — Перу 3:1 (25:18, 22:25, 25:11, 25:16).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили победители групп  — Аргентина и Венесуэла.

Африка 
Команды-участницы: Алжир, Ботсвана, Гана, Египет, Камерун, Демократическая Республика Конго, Маврикий, Марокко, Судан, Тунис, Уганда, Эритрея, ЮАР.

Первый групповой раунд

Группа А 
1—3.02.2005. Хартум (Судан) 

 1 февраля: Гана — Уганда 3:0 (25:20, 25:23, 25:20); Судан — Эритрея 3:0 (25:11, 25:13, 25:13).
 2 февраля: Гана — Эритрея 3:0 (25:22, 25:17, 25:12); Судан — Уганда 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 27:25).
 3 февраля: Уганда — Эритрея 3:0 (25:12, 25:13, 25:22); Судан — Гана 3:2 (18:25, 26:24, 22:25, 25:19, 15:10).

Группа В 
8—10.04.2005. Дурбан (ЮАР) 

 8 апреля: ЮАР — Ботсвана 3:0 (25:17, 25:21, 25:13).
 9 апреля: Маврикий — Ботсвана 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:20).
 10 апреля: ЮАР — Маврикий 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).

Итоги 
Победители групп (Судан и ЮАР) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Второй групповой раунд

Группа С 
28—30.07.2005. Тунис (Тунис) 

 28 июля: ЮАР — Алжир 3:1 (25:22, 25:17, 22:25, 25:18); Тунис — Марокко 3:0 (25:15, 25:13, 25:16).
 29 июля: Алжир — Марокко 3:2 (25:20, 20:25, 23:25, 25:19, 16:14); Тунис — ЮАР 3:0 (25:13, 25:17, 25:18).
 30 июля: ЮАР — Марокко 3:0 (25:23, 26:24, 25:20); Тунис — Алжир 3:0 (25:12, 25:23, 25:16).

Группа D 
24—26.03.2005. Александрия (Египет) 

 24 марта: Камерун — Судан 3:0 (25:19, 25:12, 25:17); Египет — ДР Конго 3:0 (25:12, 25:11, 25:15).
 25 марта: ДР Конго — Судан 3:1 (22:25, 26:24, 25:18, 25:22); Египет — Камерун 3:1 (20:25, 25:23, 25:22, 25:21).
 26 марта: Камерун — ДР Конго 3:1 (17:25, 25:15, 25:20, 25:17); Египет — Судан 3:0 (25:16, 25:15, 25:9).

Итоги 
По итогам второго группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили победители групп — Тунис и Египет.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
2005 год в волейболе